Notiothauma reedi  — вид скорпионниц, единственный современный вид из семейства Eomeropidae (род Notiothauma MacLachlan, 1877).

Описание 
Имеют сплюснутую форму тела, напоминая тараканов. Ведут ночной образ жизни в листве деревьев. Личинки неизвестны.

Распространение 
Южная Америка (на юге Чили, Аргентина).

Систематика 
Данный вид является живым ископаемым. Другие представители семейства являются вымершими (†Eomerope Cockerell, 1909 и роды †Tsuchingothauma, †Typhothauma).

Примечания

Литература 
 Pena, L. E. 1968. Natural history notes on Notiothauma. Discovery 4(1):43-44.

Ссылки 
 Семейство Eomeropidae
Скорпионницы
Животные, описанные в 1877 году
Насекомые Южной Америки
Эндемики Южной Америки